CD53, или тетраспанин 25, — мембранный белок, гликопротеин из надсемейства тетраспанинов, продукт гена человека CD53.

Тканевая специфичность 
Обнаружен на B-лимфоцитах, макрофагах, нейтрофилах, CD4- или CD8-положительных тимоцитах и периферических T-лимфоцитах.

Функция 
Необходим для образования миофибрилл в процессе регенерации мышцы на уровне клеточного слияния. Может участвовать в регуляции роста гематопоэтических клеток.

Структура 
CD53 состоит из 218 аминокислот, молекулярная масса — 24,34 кДа. Оба N- и C-концевые участки локализуются в цитоплазме, содержит 4 трансмембранных фрагмента, внеклеточные фрагменты включают 2 участка N-гликозилирования.

Взаимодействует со SCIMP.

См.также 
 Тетраспанины
 Кластер дифференцировки

Примечания

Библиография 
 
 

Мембранные белки
CD053